Рефухио де Риос има више значења:

 Рефухио де Риос (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Рефухио де Риос, Ла Пирамиде (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику